Loum peut désigner :
 Loum, une commune du Cameroun,
 Loum, un village du Cameroun dans la commune de Minta,
 Loum, un village du Cameroun dans la commune de Ngomedzap,
 Mayo-Loum, un village du Cameroun dans la commune de Banyo,
 Nkog-Loum, un village du Cameroun dans la commune de Bot-Makak,
 Yak Loum, une attraction touristique au Cambodge,
 Abdoulaye Loum, un joueur de basket-ball français,
 Mamadou Lamine Loum, un homme politique sénégalais
 Gouvernement Loum, son gouvernement,
 Oumar Loum, un athlète sénégalais,
 Le Loum, un roman de René-Victor Pilhes.